Кро́нберг — немецкая и еврейская фамилия (; латышский вариант — Кронбергс) и топоним.

Носители фамилии 
 Кронберг, Вальтер фон (1479—1543) — последний Великий магистр Тевтонского ордена.
 Кронберг, Георгий (род. 1983) — российский фотограф.
 Кронберг, Карл Карлович (?—1906) — российский предприниматель, основатель пивомедоваренного завода «Елецкая Бавария».
 Кронберг, Лариса Ивановна (1929—2017) — советская актриса театра и кино.
 Кронберг, Луи (1872—1965) — американский художник.
 Кронберг, Рандольф (; 1942—2007) — немецкий актёр и синхронный переводчик.
 Кронберг, Роберт () — шведский легкоатлет.
 Кронберг, Симон (; 1891—1947) — австрийский и еврейский писатель.
 Кронберг, Юлиус (; 1850—1921) — шведский художник.
 Кронберг, Ян Янович (1893—1938) — советский юрист, прокурор Московской области (1930—1931).

Двойная фамилия 
 Коронини-Кронберг, Иоганн Баптист (1794–1880) — австрийский военачальник, государственный деятель.
 Коронини-Кронберг, Франц (1833—1901) — австрийский государственный деятель.

Топоним 
 Кронберг — город в Германии.
 Кронберг — замок в одноимённом городе

См. также 
 Крунберг, Тарья (род. 1943) — финский политик.

 Кронбергс
 Кронберга
 Кронбергер
 Кромберг